Książ bezeichnet

 Książ (Wałbrzych), Stadtteil der Großstadt Wałbrzych (deutsch: Waldenburg) in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
 das Schloss Fürstenstein bei Wałbrzych (Waldenburg, Niederschlesien), Polen
 die Stadt Książ Wielkopolski (Xions), Powiat Śremski, Polen
 die Stadt und Gemeindesitz Książ Wielki, Powiat Miechowski, Polen
 die Ortschaft Książ Śląski (Fürstenau) in der Gemeinde Kożuchów, Powiat Nowosolski, Polen